Tuštevac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 81 stanovnika te 24 obiteljskih kućanstava. Po popisu iz 2011. u Tuštevcu je 64 stanovnika.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Slivno